Il singolare del torneo di tennis RBC Bank Women's Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Grace Min che ha battuto in finale Tamaryn Hendler 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Olivia Rogowska (quarti di finale)
 Assente
 Tamaryn Hendler (finale)
 Heidi El Tabakh (semifinali)

 Grace Min (Campionessa)
 Marie-Ève Pelletier (semifinali)
 Sally Peers (quarti di finale)
 Valerija Solov'ëva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

RBC Bank Women's Challenger 2012